Chalonnes kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chalonnes-sur-Loire, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Chalonnes-sous-le-Lude, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire,